

Patronyme

 Jean Desfontaines (~1658-ap. 1752), compositeur et maître de musique français ;
 Pierre-François Guyot Desfontaines (1685-1745), journaliste, critique, traducteur et vulgarisateur historique français ;
 René Desfontaines (1750-1831), botaniste français ;
 Marcellin Guyet-Desfontaines (1797-1857), homme politique français ;
 Henri Bellery-Desfontaines (1867-1909), peintre, illustrateur, décorateur français ;
 Henri Desfontaines (1876-1931), réalisateur, acteur et scénariste français.

Pseudonyme

 Desfontaines (1610-1652), acteur, auteur dramatique et romancier français ;
 Desfontaines-Lavallée (1733-1825), écrivain et dramaturge français.